SYL kan betyda:
 Handverktyget Syl
Ett kanadensiskt metalband, se Strapping Young Lad
En sammanslutning av studentkårer i Finland, se Finlands studentkårers förbund
Det första politiska partiet i Somalia, se Somali Youth League